11 nebo Jedenáct může znamenat:

 11 – rok
 11 (číslo) – přirozené číslo
 11 (album, Bryan Adams) – album kanadského hudebníka Bryana Adamse z roku 2008
 11 (album, Chinaski) – album české skupiny Chinaski z roku 2019
 Jedenáctka (seriál) – argentinský mládežnický televizní seriál
 Jedenáctka (Stranger Things) – fiktivní postava z amerického seriálu Stranger Things
 Jedenáctka VS – volnočasový sportovně rekreační areál v Praze